Dit is een lijst van Nederlandse motorcoureurs die in GP-races een of meer punten hebben behaald.

De hoogste klassering geeft de hoogste klassering weer die in een race is behaald. Een 1 staat hier dus voor een gewonnen race.

 
GP-wegrace coureur
GP-wegrace, Nederlands